Fieldata hieß ein vom US Army Signal Corps in den 1950er Jahren durchgeführtes Computerprojekt, das Standards für das Sammeln und Verteilen von Informationen auf einem Schlachtfeld schaffen sollte. In diesem Sinne kann es als eine Verallgemeinerung des SAGE-System der US Air Force betrachtet werden, das etwa zur selben Zeit geschaffen wurde.

Im Gegensatz zu SAGE war die Absicht bei Fieldata viel umfassender, weil es das Sammeln von Informationen unterschiedlicher Quellen und Formate ermöglichen sollte. Ein wichtiger Teil des Fieldata-Systems war die Spezifikation des Formats, das die Daten haben sollten. Das Ergebnis war ein Zeichensatz, der großen Einfluss auf den späteren ASCII-Zeichensatz haben sollte. Fieldata legte auch Nachrichtenformate und sogar elektrische Standards fest, um Maschinen mit den Fieldata-Eigenschaften verbinden zu können.

Ein anderer Teil des Fieldata-Projekts betraf Entwurf und Auslegung von Rechnern unterschiedlichster Art, angefangen bei Datenerfassungsterminals einerseits bis zu umfassenden Datenverarbeitungszentren auf der anderen Seite. Im Laufe des Projektes wurden auch einige dem Fieldata-Standard entsprechende Computer gebaut, z. B. der transportable MOBIDIC von Sylvania und BASICPAC und LOGICPAC von Philco. ARTOC. Ein anderes Gerät war für graphische Ausgabe auf Dias konzipiert, wurde aber nicht fertiggestellt.

Fieldata ist der ursprüngliche Zeichensatz der Computer der Serie 1100 von Univac, intern repräsentiert durch ein Sechstel eines 36-bit-Wortes dieser Maschinen.

Das Fieldata-Projekt dauerte von 1956 bis 1962, als es bei Reorganisationsmaßnahmen gestoppt wurde.

Fieldata-Zeichensatz 
Der alphanumerische Fieldata-Zeichensatz ist wie folgt:

Einzelnachweise 

Militär (Vereinigte Staaten)
Zeichenkodierung